Agos bezeichnet:
 Agos, türkisch-armenische Wochenzeitung
 Agos philippinische Fernsehserie

AGOS bezeichnet
 AGOS (Aerohydrodynamischer Versuchsbau), Flugzeugbau-Sonderabteilung der russischen Forschungseinrichtung Zentrales Aerohydrodynamisches Institut
 Adventure Graphic Operating System (AGOS), Computerspiele-Engine des Entwicklers Adventure Soft 

Agós ist der Familienname von
 Gregorio Agós (1913–2001), uruguayischer Basketballspieler